Raemy ist der Familienname folgender Personen:

 Alain de Raemy (* 1959), Schweizer Geistlicher, Weihbischof in Lausanne, Genf und Freiburg
 Joseph de Raemy (1800–1873), Schweizer Ingenieur und Architekt
 Nicolas Raemy (* 1992), Schweizer Handballspieler